Feria del mole puede hacer referencia a dos eventos:
 Feria nacional del mole, celebrada en octubre en San Pedro Atocpan, México.
 Feria internacional del mole, celebrada en mayo en Puebla, México.